Kricktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kricktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (10,9 ha)
Kricktjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Kricktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723965-170596), sjö i Skellefteå kommun, 
Kricktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724399-170454), sjö i Skellefteå kommun, 
Kricktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Kricktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn